

Антопіль — селище міського типу, Берестейська область, Дорогичинський район

Села:
 Антопіль — Вінницька область, Томашпільський район
 Антопіль — Житомирська область, Андрушівський район
 Антопіль — Рівненська область, Рівненський район